Antoine-François Varner (1789-1854), vaudevilliste français ;
 Bill Varner (né en 1960), joueur de basket-ball américain naturalisé belge ;
 Jake Varner (né en 1986), lutteur libre américain.

Homonymie de patronyme